Лас Хунтас де Абахо има више значења:

 Лас Хунтас де Абахо, Аројо Абахо (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Хунтас де Абахо (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Хунтас де Абахо (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику